Tatarak (meer), een Pools meer
Tatarak (1965), een Poolse film van Andrzej Szafiański uit 1965
Tatarak (2009), een Poolse film van Andrzej Wajda uit 2009